Le Championnat de France masculin de handball de Nationale 2018-2019 est la  de ce championnat qui constitue le  du handball français.

La compétition est remportée par l'équipe réserve du HBC Nantes. En raison de l'élargissement de la Nationale 1 de 32 à 48 clubs décidée après la saison sportive, aucun club n'est relégué de Nationale 1 et un total de 16 clubs sont promus : les deux premiers de chaque poule ainsi que les meilleurs troisièmes.

Première phase

Poule 1

Composition de la poule

Classement 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
|}

Résultats

Poule 2

Composition de la poule

Classement 

|}

Résultats

Poule 3

Composition de la poule

Classement 

|}

Résultats

Poule 4

Composition de la poule

Classement 

|}

Résultats

Poule 5

Composition de la poule

Classement 

|}

Résultats

Poule 6

Composition de la poule

Classement 

|}

Résultats

Finale 
Le titre de champion de France se joue entre le meilleur premier de groupe de la compétition métropolitaine et le champion ultramarin.

Bilan de la saison 
En raison de l'élargissement de la Nationale 1 de 32 à 48 clubs décidée après la saison sportive, aucun club ne descend de Nationale 1 et dix clubs supplémentaires sont promus en Nationale 1. Il s'agit de tous les deuxièmes de poules et des quatre meilleurs troisièmes : Cesson Rennes2, Bruges, Ivry 2Tremblay 2, Bourgoin-Jallieu, Antibes, Chartres 2, Mulhouse/Rixheim, Dunkerque 2 et Saint-Flour.

Les relégations vers la Nationale 3 sont également annulés. Les douze derniers clubs de Nationale 2 sont repêchés : Asson, Saint-Malo, Compiègne, Lure Villers, Villefranche-sur-Saône, Marseille, Objat, Caen 2, Lagny Montévrain, Cernay Wattwiller, Besançon 2, Villeneuve-Loubet. Enfin, malgré leur défaite en barrage de Nationale 3, Saint-Pryvé Olivet, Montfermeil, Annecy et Teyran accèdent tout de même à la Nationale 2.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la FFHB
 

2018-2019
Handball M4
Championnat M4
France M4